Арманд Гаммер (1898—1990) — американський бізнесмен і філантроп, голова компанії Occidental Petroleum, відомий своїми симпатіями та близькими стосунками з владою СССР.
 Армі Гаммер (1986) — американський актор.
 Грейс Гаммер (; нар. 1986) — американська актриса.
 Джон Гаммер (1948) — американський венчурний капіталіст та колишній професіональний баскетболіст, що грав на позиціях центрового і важкого форварда за декілька команд НБА.
 Мері Вілла «Мемі» Гаммер (; нар. 1983) — американська актриса кіно і телебачення, донька актриси Меріл Стріп .
 Сара Гаммер (1983) — американська велогонщиця, олімпійська медалістка, багаторазова чемпіонка світу.
 Ян Гаммер (1948) — чеський композитор, піаніст та клавішник.

Див. також 
 Йозеф фон Гаммер-Пургшталь (1774-1856) — австрійський історик-орієнталіст, дипломат, дослідник і перекладач східних літератур. Вважається засновником османістики у Австрії.
 Берт Гаммер  — персонаж з серії фільмів Тремтіння Землі.